A Kiss Before You Go — второй студийный альбом норвежской группы Katzenjammer, выпущенный в 2011 году лейблами Propeller Recordings в Норвегии и Vertigo Berlin в Германии. BMVI присвоило альбому статус золотого.

Список композиций

Хит-парады

Некоторые релизы

Примечания 

Альбомы Katzenjammer